Rünenberg ist eine politische Gemeinde im Bezirk Sissach des Kantons Basel-Landschaft in der Schweiz.

Geographie 

Rünenberg liegt auf  und befindet sich am Fuße des 1001 Meter hohen Wisenbergs, auf dem Plateau "Berg" zwischen dem Homburgertal und dem Eital. Unter seinen Matten führt der Basistunnel der Eisenbahn-Hauensteinlinie durch. Seine Nachbargemeinden sind Kilchberg, Gelterkinden, Tecknau, Häfelfingen, Rümlingen und Zeglingen.
 Fläche: 498 ha, davon 55 % Landwirtschaft, 37 % Wald und 8 % Siedlungen

Klima 
Für die Normalperiode 1991–2020 beträgt die Jahresmitteltemperatur 9,6 °C, wobei im Januar mit 1,0 °C die kältesten und im Juli mit 18,6 °C die wärmsten Monatsmitteltemperaturen gemessen werden. Im Mittel sind hier rund 73 Frosttage und 22 Eistage zu erwarten. Sommertage gibt es im Jahresmittel rund 33, während normalerweise 5 Hitzetage zu verzeichnen sind. Die Messstation von MeteoSchweiz liegt auf einer Höhe von

Geschichte 
Erste Erwähnung fand das Dorf 1102 als Runachperh und hiess dann 1454 Runenberg. Die Römerstrasse, welche Sommerau mit Zeglingen verband, führte über Rünenberg. Im Jahre 1392 belehnte der Bischof von Basel Graf Hermann von Thierstein mit dem Hof von Rünenberg. Rünenberg war einer der fünf Orte, in welchem die Landgerichte des Sisgaus unter freiem Himmel tagten. 1461 kam Rünenberg an die Stadt Basel, in der Helvetik zum Distrikt Gelterkinden und 1803, bei der Basler Kantonstrennung 1833 zum Halbkanton Basel-Landschaft und zum Bezirk Sissach. 

Rünenberg ist der Heimatort dreier berühmter Männer:
 General Johann August Sutter, dem «Kaiser von Kalifornien»
 Martin Grieder alias Martin Birmann, dem grossen Sozialpionier des Baselbiets
 Niklaus Riggenbach, dem Erbauer der Vitznau–Rigi-Bahn

Wappen 
Auf blauem Grund eine silberne Margerite mit goldiger Blütenmitte. Die Rünenberger kamen im 19. Jahrhundert wegen der vielen in den Feldern wachsenden Wucherblumen (Margeriten) zum Spitznamen Margrite, daher diese Blume im Wappen.

Bevölkerung 
 Ausländeranteil: 4,9 %
 Religion: 67 % reformiert, 14 % römisch-katholisch

Sehenswürdigkeiten 

 Findling mit Gedenktafel an die beiden Rüneberger Bürger Johann August Sutter und Martin Birmann
 Wasserfall Giessen
 Alte Dorflinde

Bilder

Literatur 
 Hans-Rudolf Heyer: Die Kunstdenkmäler des Kantons Basel-Landschaft, Band III: Der Bezirk Sissach. Hrsg. von der Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte GSK. Bern 1986 (Kunstdenkmäler der Schweiz Band 77). ISBN 3-7643-1796-5. S. 273–279.

Weblinks 

 Offizielle Website der Gemeinde Rünenberg
 Private Webseite mit vielen Details zu Gemeindebann und Gemeindewappen

Einzelnachweise 

Ort im Kanton Basel-Landschaft
Schweizer Gemeinde
Ersterwähnung 1102